

Onomastica
 Ervin – variante del nome proprio di persona Ervino

Persone
 Anthony Ervin – nuotatore statunitense
 Booker Ervin – sassofonista statunitense
 Gary Ervin – ex cestista statunitense
 Jim Ervin – calciatore nordirlandese
 Lauren Ervin – cestista statunitense
 Tyler Ervin – giocatore di football americano statunitense